Estatuas De Los Menceyes är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Estatuas De Los Menceyes ligger  meter över havet.

Terrängen runt Estatuas De Los Menceyes är bergig åt nordväst, men österut är den kuperad. Havet är nära Estatuas De Los Menceyes österut. Den högsta punkten i närheten är Montaña Amarnia,  meter över havet,  km nordväst om Estatuas De Los Menceyes.  Närmaste större samhälle är Santa Cruz de Tenerife,  km nordost om Estatuas De Los Menceyes. Omgivningarna runt Estatuas De Los Menceyes är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kanarieöarna